Fischersdorf steht für:

 Fischersdorf (Dresden), Wüstung in der Wilsdruffer Vorstadt, Dresden, Sachsen
 Fischersdorf (Kaulsdorf), Ortsteil von Kaulsdorf, Thüringen
 Rybarzowice (Buczkowice), Ortschaft in der Gemeinde Buczkowice, Woiwodschaft Schlesien, Polen (ehemals Fischersdorf im Landkreis Bielitz)

Siehe auch:
 Fischerdorf (Begriffsklärung)